Cawston kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Cawston, Norfolk, ort i England 
 Cawston, Warwickshire, ort i England,